Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1991, classée en catégorie Tier I, se dispute du 15 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Gabriela Sabatini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Joe Fernández et Zina Garrison.

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 1991)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 1991 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Miami
Tennis aux États-Unis en 1991
Compétition de tennis à Key Biscayne
Tennis en mars 1991